Adam Smith (1723-1790) –  filosofo ed economista scozzese
 Adam Terrell Smith (n. 1992) –  cestista statunitense
 David Adam Smith (n. 1965) – politico statunitense
 Adam James Smith (n. 1991) – calciatore inglese (difensore)